KRT23 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 422 амінокислот, а молекулярна маса — 48 131.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у проміжних філаментах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Кератини